John Diggle – vescovo inglese
 John Diggle – tennista australiano
 John Diggle – personaggio dell'Arrowverse